608-й ближне-бомбардировочный авиационный полк — воинское подразделение вооружённых СССР в Великой Отечественной войне. Также может встретиться название 608-й бомбардировочный авиационный полк и 608-й ночной бомбардировочный авиационный полк

История 

Сформирован осенью 1941 года.  Был вооружён самолётами Пе-2. Костяк полка составили опытные лётчики и штурманы 137-го бомбардировочного авиационного полка.

В составе действующей армии с 17.10.1941 по 28.11.1942.

Первый боевой вылет совершил 17.10.1941 года, нанеся удар по железнодорожной станции Куолоярви

Вёл боевые действия в основном в Заполярье, также на советско-финском фронте южнее. Производил бомбардировки вражеских объектов: аэродромов, скоплений войск, транспорта, а также разведку в районах в частности Тикшаозеро,  Повенец,  Медвежьегорск, Кондопога, Ругозеро, Хебуктеня, Луостари,  выделял отдельные звенья для ведения разведки в непосредственное подчинение командования Карельского фронта.

28.11.1942 года расформирован, личный состав и материальная часть обращены на формирование других полков вновь создаваемой 7-й воздушной армии, в основном на комплектование того же 137-го ближне-бомбардировочного авиационного полка.

Подчинение

Командиры 
 майор Котов Василий Васильевич (с 26.10.1941, с 24.08.1943 - ком-р 114-го гв. ббап)

Управление полка 
Заместитель командира полка по политической части:
 батальонный комиссар Бутов
 батальонный комиссар Базилевский Анатолий Леонтьевич (с сентября 1942 г.)
Начальник штаба полка:
 майор Бирюков Виктор Владимирович (с октября 1941 г.)

Отличившиеся воины полка

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 Справочник

Литература 

 Иноземцев И. Г. Крылатые защитники Севера. — М.: Воениздат, 1975. — 156 стр.

Примечания 

Бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Лёгкие, ночные и ближнебомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Пикирующие и скоростные бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны